Ноппаван Летчивакан (; родилась 18 ноября 1991 года в Чиангмае, Таиланд) — таиландская теннисистка; победительница 11 турниров ITF (четыре — в одиночном разряде); бывшая первая ракетка мира среди юниоров; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2009); победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2008); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2009); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2009); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2009).

Общая информация 
Ноппаван — одна из двух дочерей Прамына и Яувапы Летчиваканов; её сестру зовут Апиня.

Среди знакомых и болельщиков тайка имеет прозвище «Нок».

Ноппаван впервые попробовала себя в теннисе в четыре года, когда отец дал ей в руки ракетку на домашнем корте семьи Летчиваканов. Любимое покрытие — трава. На корте Ноппаван предпочитает зарабатывать выигрышные розыгрыши оборонительными действиями у задней линии. Подобная стратегия выбрана во многом для того, чтобы компенсировать отсутствие сильной и эффективной подачи. Положительными моментами в игре Летчивакан является умение правильно строить розыгрыши и за счёт точности доводить борьбу за очко до своего выигрыша. Ноппаван играет и бэкхенд и форхенд с обеих рук.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (4)

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (7)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Теннисисты Таиланда
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек